Die Premjer-Liha 2014/15 () war die 24. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die siebte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, dt. Oberste Liga). Die Spielzeit begann am 25. Juli 2014 und endete am 29. April 2015.

Der Titelverteidiger war Schachtar Donezk.

Dieses Jahr wurde der Wettbewerb mit 14 Teilnehmern ausgetragen. Am 30. Oktober 2013 ging Arsenal Kiew in Insolvenz und stellte den Spielbetrieb ein. Die zwei Mannschaften von der Krim aus der letzten Saison, PFK Sewastopol und Tawrija Simferopol, wurden nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland aufgelöst und spielen seitdem im russischen Ligasystem. An ihrer Stelle sollten die ersten zwei Mannschaften aus der Perscha Liha 2013/14, Olimpik Donezk und FK Oleksandrija, spielen. PFK Oleksandrija sagte die Teilnahme ab und hat sich mit UkrAhroKom Holowkiwka unter dem neuen Namen FK Oleksandrija zusammengeschlossen.

Wegen der anhaltenden russischen Kriegs in der Ukraine mussten die Mannschaften aus Donezk und Luhansk ihre Heimspiele anderswo austragen. Schachtar Donezk spielte in Lwiw, Metalurh Donezk sowie Olimpik Donezk in Kiew und Sorja Luhansk hat sich für Saporischschja entschieden.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew 

 Roman Besus (9/1), Benoît Trémoulinas (3/–) und Jewhen Selin (2/–) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der Professional Football League of Ukraine (ukrainisch)
 Offizielle Webpräsenz der Federazija Futbolu Ukraiiny (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2014 15
Fußballsaison 2014/15